Гундогдыев — фамилия. Известные носители:

 Гундогдыев, Бегенч Атаевич (род. 1976) — туркменский военачальник. Министр обороны Туркмении (2011—2015, 2018 — н. в.).
 Гундогдыев, Язгельды Потаевич (1956—2020) — советский и туркменский хозяйственный, государственный и политический деятель.